Beuermann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Beuermann (1924–1987), deutscher Geograph
 August Beuermann (1867–1930), deutscher Politiker (DVP), MdR, MdL Preußen
 Bärbel Beuermann (* 1955), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Carl Beuermann (1855–1937), deutscher Unternehmer, Bürgervorsteher und Schützensenator
 Carola Beuermann, deutsche Juristin, Rechtsanwältin und Richterin am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt
 Dieter Beuermann (* 1938), deutscher Verleger
Klaus Beuermann (* 1937), deutscher Astronom und Astrophysiker
 Rosemarie Beuermann-Würth (* 1938), deutsche Grafikerin, Zeichnerin, Malerin und Lithografin, siehe Rosemarie Würth
 Wilhelm Beuermann (1937–2006), deutscher Maler, Grafiker und Dichter
 Wolfgang Sander-Beuermann (* 1947), deutscher Ingenieur

Siehe auch:

 Beurmann